Een film uit 1963, zie The Haunting (1963)
 Een hervertolking van deze film uit 1999, zie The Haunting (1999)
 Een attractie, zie The Haunting (attractie)